Craig Charles Glendinning Henderson (n. 1987) – calciatore neozelandese, di ruolo attaccante.
 Ernest Glendinning (1884-1936) – attore inglese naturalizzato statunitense.
 Robert Andrew Glendinning Carson (1918-2006) – numismatico britannico.